Fântâna ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Fântâna (Brașov), Dorf im Kreis Brașov 
 Fântâna (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara 
 Fântâna Babii, Dorf im Kreis Mureș
 Fântâna Blănarului, Dorf im Kreis Vaslui 
 Fântâna Brazilor, Dorf im Kreis Harghita
 Fântâna Domnească, Dorf im Kreis Mehedinți 
 Fântâna Mare (Constanța), Dorf im Kreis Constanța 
 Fântâna Mare (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea 
 Fântâna Mare (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Fântâna Oilor, Dorf im Kreis Tulcea